Д’Идевиль — фамилия. Известные носители:

 д’Идевиль, Анри Амеде Лелорнь — Анри Амеде Лелорнь, граф д’Идевиль (; 16 июля 1830, замок Сона́, ныне коммуна Селлюль, департамент Пюи-де-Дом — 15 июня 1887) — французский дипломат и мемуарист.
 д’Идевиль, Леон Лелорнь — Леон д’Идевиль (1827—1892) — военный моряк, старший сын Элизабет Луи Франсуа Лелорнь д’Идевиля.
 д’Идевиль, Элизабет Луи Франсуа Лелорнь — Элизабет Луи Франсуа Лелорнь д’Идевиль (; 4 октября 1780, Париж — 30 мая 1852, Париж) — французский государственный деятель.